koziarnia – pomieszczenie dla kóz

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Koziarnia – część wsi Osiny w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Sędziejowice
 Koziarnia – część wsi Stary Goniwilk w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Koziarnia – część wsi Wojsławice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
  Koziarnia – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Krzeszów

Inne 
 Koziarnia – jaskinia w Ojcowskim Parku Narodowym
 Koziarnia – skała w Ojcowskim Parku Narodowym
 Koziarnia – szczyt w Gorcach
 Koziarnia – wąwóz w Ojcowskim Parku Narodowym

Przypisy